É uma avenida de grande relevância localizada no distrito de Artur Alvim (distrito). Possui um comércio relevante para a região, tendo como destaque o supermercado Davó. Ademais possui um batalhão militar da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Recebeu esse nome em homenagem ao engenheiro Waldemar Tietz.
 

Waldemar Tietz, Avenida